3-й чемпионат Молдавии по футболу сезона-1993/94 — турнир Национального молдавского дивизиона, в котором приняли участие 16 клубов. Чемпионом в 3-й раз подряд стал кишиневский «Зимбру».

Итоговая таблица 

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, ГЗ — голы забитые, ГП — голы пропущенные, О — очки

Результаты матчей

Ссылки 
 RSSSF

Чемпионат Молдавии по футболу
Футбол в Европе в 1993 году
Футбол в Европе в 1994 году
Спорт в Молдавии в 1993 году
Спорт в Молдавии в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994